Allein unter Nachbarn ist der Titel von:

 Allein unter Nachbarn (2012), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2012
 Allein unter Nachbarn (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1998–2002)
 Allein unter Nachbarn – La comunidad, spanischer Kinofilm (2000)